2018/19 Campeonato Nacional Divisão Elite Feminina e I Divisão Feminina

Apuramento do Campeão da Divisão de Elite 

 Apuramento do 3º lugar ocorreu apenas à melhor de três jogos.

Resultados

Campeão

Apuramento do Campeão da 1ª Divisão
Este apuramento determina as classificações do 5º ao 8º lugar. O 5º classificado disputa o título de Campeão da 1ª Divisão com o 3º classificado, determinado na Divisão de Elite.

Qualificação

Resultados

Apuramento

Série dos Últimos – Fase 2

Calendário

Tabela Classificativa – Fase 1

Calendário 

O Leixões SC tem uma Falta de Comparência no jogo contra o CF “Os Belenenses” (0-3)

 http://www.fpvoleibol.pt/campeoesnacionais.html

http://www.portugalvoleibol.com/classificacao/classificacoes

http://www.portugalvoleibol.com/classificacao/playoff

https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=125705

http://www.fpvoleibol.pt/index.php

https://portugalvoleibol.com/classificacao/classificacoes

Ligações Externas
 http://www.fpvoleibol.pt/

Competições de voleibol feminino de Portugal